Schifflände (in den Kantonen Bern und Solothurn auch Schiffländte) steht für traditionelle Schweizer Hafenanlagen:

 Schifflände (Basel)
 Schifflände (Zürich)

Allgemein steht Schifflände für:

 einfache Anlegestellen, siehe Lände